Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки знялись перед чвертьфіналом через травму Вінчі.
Івета Бенешова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Грандін і Владіміра Угліржова з рахунком 5–7, 6–4, [11–9].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Парний розряд 2011